YTV steht für:
 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, Regionalverband der Region Helsinki
 YTV (Fernsehsender), kanadischer Fernsehsender
Yomiuri TV, japanischer Fernsehsender

YTV